Clementine von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 Clementine d’Orléans (1817–1907), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Coburg-Koháry
 Clementine von Belgien (1872–1955), belgische Prinzessin aus dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha